Cairo West Airport är en flygplats i Egypten. Den ligger i guvernementet Giza, i den norra delen av landet,  km väster om huvudstaden Kairo. Cairo West Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Cairo West Airport är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Cairo West Airport. Trakten runt Cairo West Airport är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer. Det finns inga samhällen i närheten. Trakten runt Cairo West Airport är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. 

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är maj, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Giza (guvernement)